Cette page contient les pages d'homonymie de Saint-Onge, St-Onge et St. Onge.

Patronyme 
Ce patronyme est lié aux premiers colons français au Canada. Ce nom était accolé aux gens venant de la région française de la Saintonge qui se retrouve dorénavant sous le nom départemental de Charrente-Maritime. Ainsi, un colon venant de la Saintonge se faisait appeler par exemple Louis Payen de Saintonge. Avec le temps, le nom de famille d'origine fut délaissé par les curés catholiques canadien et les descendants de Louis se voyait donner le nom de St-Onge, Saint-Onge ou St. Onge (version américaine du nom).

Saint-Onge 

 Philip Saint-Onge (né en 1985), athlète québécois atteint d'une déficience intellectuelle.

St-Onge 

 Émile St-Onge (1922-2009), historien québécois ;
 Guylaine St-Onge (1965-2005), actrice québécoise ;
 Hugô St-Onge (né en 1974), homme politique québécois ;
 Hugo St-Onge Paquin (né en 2000), acteur québécois ;
 Jean-Claude St-Onge (né en 1941), professeur et philosophie québécois ;
 Marc St-Onge, documentariste, réalisateur et producteur québécois ;
 Pascale St-Onge, musicienne, syndicaliste et femme politique canadienne, députée, ministre ;
 Simon St-Onge, écrivain québécois ;

St. Onge 

Ryan St. Onge (né en 1983), skieur acrobatique américain.

Voir aussi 
 Barrage St-Onge, barrage de la rivière Trout, au Québec, au Canada
 La Tête de Normande St-Onge, film québécois de Gilles Carle en 1975